Натуральне число 34
 34 рік до нашої ери
 34 рік нашої ери
 34 століття до нашої ери
 34 століття нашої ери